Simfonia dragostei  se poate referi la:

 Film
 1929 Simfonia dragostei (A Song of Kentucky) – film american, regia Lewis Seiler
 1934 Simfonia dragostei (Blossom Time) – film britanic, regia Paul L. Stein
 1956 Simfonia dragostei (Sinfonia d’amore) – film franco-italian, regia Glauco Pellegrini